Cotylelobium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cotylelobium ingår i familjen Dipterocarpaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Cotylelobium